New Berlin (Illinois)
New Berlin (Pensilvânia)
New Berlin (Texas)
New Berlin (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos